Votum en groet
Votum (geslacht), een geslacht van boktorren
Votum (band), een Poolse rockband